Racing Club, da Argentina
França
 Racing Club de Cannes
 Racing Club de France
 Racing Club de Lens
 Racing Club de Strasbourg Alsace

Outros países
 Racing Club Amazonense, do Brasil
 Racing Club de Bobo-Dioulasso, de Burkina Faso
 Racing Club de Ferrol, da Galiza
 Racing Club Haïtien, do Haiti
 Racing Club de Montevideo, do Uruguai

Desambiguações de esportes